Tirhanimine kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Tirhanimine (stamområde i Marocko), Souss-Massa-Draâ, 
 Tirhanimîne, ort, Taza-Al Hoceïma-Taounate, 

Robotskapade Marockoförgreningar